Laelia, genere de plantes
 Amalias o Amaliada, antic municipi grec